River of Dreams ("fiume dei sogni" in lingua inglese) può riferirsi a:

 River of Dreams – album di Billy Joel del 1993
 River of Dreams – album dei Barclay James Harvest del 1997